Labruyère (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Labruyère (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia